Replicas steht für:
 Replicas (2012), kanadischer Spielfilm von Jeremy Power Regimbal
 Replicas (2018), amerikanischer Spielfilm von Jeffrey Nachmanoff